Актауский сельский округ

 Актауский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Актауский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Актауский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.